Па́вел Молча́нов:
 Молчанов, Павел Александрович (1893—1941) — русский советский учёный-метеоролог, профессор, изобретатель первого в мире радиозонда.
 Молчанов, Павел Валерьевич (род. 1967) — советский и российский рок-музыкант.
 Молчанов, Павел Степанович (1902—1977) — белорусский советский актёр.